Greenup kan syfta på:

Greenup, Illinois
Greenup, Kentucky